Rutland ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in England:
 Rutland

in Irland:
 Rutland (Irland)

in Kanada:
 Rutland (Kelowna), Stadtteil von Kelowna, British Columbia
 Rutland Park (Calgary), Stadtteil von Calgary, Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Rutland (Florida)
 Rutland (Georgia)
 Rutland (Illinois)
 Rutland (Indiana)
 Rutland (Iowa)
 Rutland (Kentucky)
 Rutland (Massachusetts)
 Rutland (North Dakota)
 Rutland (Ohio)
 Rutland (South Dakota)
 Rutland (Texas)
 Rutland (Vermont)
 Rutland (Wisconsin), im Dane County
 Rutland (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin
 Rutland Center (New York)
 Rutland (City), Vermont

Personen:
 Edmund, Earl of Rutland (1443–1460), englischer Adliger
 Harold Fred Rutland (1900–1977), britischer Musikkritiker, Musikschriftsteller und Pianist
 Roger Manners, 5. Earl of Rutland (1576–1612), englischer Adliger
 Suzanne Dorothy Rutland (* 1946), Hochschullehrerin in Sydney
 Violet Manners, Duchess of Rutland (1856–1937), britische Kunstmäzenin und Künstlerin

Siehe auch:
 Rutland Township
 Rutland Island im Pazifischen Ozean
 Rutland-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika